

Lieux
 Commune de Pirmil dans le département de la Sarthe,
 Faubourg de Pirmil dans le quartier Nantes Sud, à Nantes,
 Place Pirmil à Nantes dans le faubourg homonyme.

Cours d'eau
 Le « bras de Pirmil », un des deux bras de la Loire, à Nantes

Constructions 
 Château de Pirmil, un ancien château situé à Nantes.
 Pont de Pirmil, un des ponts routiers de Nantes.
 Pont ferroviaire de Pirmil, à Nantes.